23-й чемпионат мира и одновременно 35-й чемпионат Европы по хоккею с шайбой проходил в Москве, столице СССР, с 24 февраля по 5 марта 1957 года. Впервые чемпионат проводился в СССР. Турнир проходил в один круг, сборная Швеции выиграла золотые медали. Для Швеции эта медаль стала второй за всю историю проведения чемпионатов мира (первое чемпионство было завоёвано в 1953 году). Чемпионат мира в Москве стал последним, который разыгрывался на естественном льду.

Вследствие подавления Советской армией Венгерского восстания в 1956 году чемпионат бойкотировали ряд западных государств, и на соревнованиях отсутствовали сборные Канады, США, Норвегии, ФРГ, Италии и Швейцарии.

Результаты матчей

Статистика

Лучшие игроки

Самые результативные игроки

Медалисты

Чемпионат в филателии

Примечания

Источники 
 

Чемпионаты мира по хоккею с шайбой
Чемпионат Европы по хоккею с шайбой 1957
Международные спортивные соревнования в Москве
Спорт в России в 1957 году
Февраль 1957 года
Март 1957 года
1957 год в Москве
Международные соревнования по хоккею с шайбой в СССР
Соревнования по хоккею с шайбой в Москве
Хоккей
Чемпионаты мира в СССР
Чемпионаты Европы в СССР